Професіональна футбольна група А 1967–68 — 44-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдесяте здобув Левські.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Спартак (Софія) кваліфікувався до Кубка володарів кубків 1968—1969 як володар Кубка Болгарії 1967—1968.
2. Після закінчення сезону клуб Ботев (Бургас) змінив назву на Чорноморець.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1967–1968
Болгарія
Болгарія